Piotr Słonimski (1893-1944) – major, docent, lekarz, zoolog, histolog, embriolog.
 Piotr Słonimski (1922-2009) – twórca genetyki mitochondrialnej.